Wladimir Wolkonski ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Iwanowitsch Wolkonski (1640–1694), russischer Fürst
 Wladimir Michailowitsch Wolkonski (1868–1953), russischer Politiker
 Wladimir Wiktorowitsch Wolkonski (1866–1914), russischer Politiker